Fiebre puede referirse a:
 Fiebre, aumento de la temperatura corporal.
 Fiebre (álbum de Sumo), álbum de la banda argentina Sumo.
 Fiebre (novela), novela del venezolano Miguel Otero Silva publicada en 1939.
 Fiebre (película de 1972), película argentina de 1972 dirigida por Armando Bo.
 Fiebre, canción de Ricky Martin.